SAR ima več pomenov:
 Search and Rescue - Iskanje in reševanje
 Singapur Avtomatic Rifle - singapurska jurišna puška
 Radar s sintetično aperturo - Vrsta radarja
 Stopnja specifične absorpcije (SAR - specific absobtion rate) v W/kg - pojavlja se pri sevanju prenosnih telefonov
 Structure-activity relationship: razmerje med strukturo in delovanjem (farmakologija, kemija) 

 Savdskoarabski rial (valuta)